Малуко има више значења:

 Малуко (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Малуко (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику